Schernow ist der Name folgender Ortschaften:
 Czarnów (Lebus) (ehemals Schernow im Landkreis Weststernberg, Brandenburg), ein Ort in der Woiwodschaft Lebus, Polen
 Žernov u Semil (ehemals Schernow im Landkreis Gablonz an der Neiße, Sudetenland), ein Ort in der Region Liberecký kraj, Tschechien

Schernow ist der  Familienname folgender Personen:
 Sergei Anatoljewitsch Schernow (* 1985), russischer Sommerbiathlet